Pötzelberger bzw. Poetzelberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Pötzelberger (* 1978), österreichischer American-Football-Spieler
 Oswald Poetzelberger (1893–1966), deutscher Maler
 Robert Poetzelberger (1856–1930), deutscher Maler